Изабел има више значења:
 Изабел (Јужна Дакота)
 Изабел (Канзас)